Pourpiers de mer est un nom vernaculaire ambigu désignant en français, par analogie au pourpier, certaines plantes crassulantes de la zone littorale.

Espèces appelées « pourpier de mer » 
Pourpier de mer - Atriplex halimus, un arbuste semi-persistant de la famille des Chenopodiaceae, aussi appelé épinard de mer ou arroche maritime
Pourpier de mer - Honckenya peploides, une plante de la famille des Caryophyllaceae,
Pourpier de mer - Sesuvium portulacastrum, une plante tropicale de la famille des Aizoaceae.

Voir aussi

Articles connexes 
 pourpier

Flore (nom vernaculaire)
Nom de plante ambigu